Carlos Morales Matos (n. 1957) – ex cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
Carlos Adrián Morales Higuera (n. 1979) – calciatore messicano
Carlos Morales (n. 1982) – calciatore portoricano
Carlos Leonardo Morales – calciatore paraguaiano
Carlos Morales Galindo – calciatore messicano
Carlos Luis Morales Benites (n. 1965) – calciatore ecuadoriano
Carlos Morales – calciatore uruguaiano